Streubach und Streubächle sind Gewässernamen:

 Streubach oder Streu (Kahl), linker Zufluss der Kahl unterhalb von Michelbach, Stadt Alzenau, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Streubach (Rauhe Ebrach), rechter Zufluss der Rauhen Ebrach in Geusfeld, Gemeinde Rauhenebrach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Streubach, Oberlauf des Siegenbachs (zur Kleinen Paar) bis Agathenzell, Stadt Rain, Landkreis Donau-Ries, Bayern

 Streubächle (Brettach), linker Zufluss der Brettach (zum Kocher) zwischen der Laukenmühle von Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall und Brettach, Gemeinde Bretzfeld, Hohenlohekreis, beide Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Streu